Григорий Григорьевич Володин — советский писатель, прозаик. Член союза писателей.

Биография 
Родился в 1918 году в селе Калмыцкая Балка.

Участвовал в Великой Отечественной войне. Жил в Донецке.

В 1957 году выпустил фантастическую повесть «Синий луч».

В 1967 году вышел сборник очерков из истории Донецкого ордена Ленина металлургического завода имени В. И. Ленина, над которыми автор работал с 1964 по 1967 год.

В 1982 году выпустил роман «Дикое поле» о событиях 1917—1918 годов в Донбассе. Действие романа происходит в городе Юровка (искаженное название Юзовки)

Библиография

Произведения Володина 
 
 
 
 
 
 
 В действующей армии : Роман / Григорий Володин; [Худож. В. А. Радько] 239 с. ил. 20 см Киев Рад. письменник 1985
 Возвращение : Роман / Григорий Володин 284,[2] с. ил. 21 см Киев Рад. письменник 1990
 Совесть : Роман : В 3 ч. / Григорий Володин 685,[2] с., [1] л. портр. 21 см Донецк Донбас 1988
 Человеку нужен лебедь : Рассказы, повести / [Худож. Н. Н Капуста] 287 c. ил. 21 см. Донецк Донбасс 1978

Источники о Володине 
 Володин Григорий Григорьевич // Энциклопедия фантастики: Кто есть кто / под ред. Вл. Гакова. — Минск: ИКО «Галаксиас», 1995. С. 145.
 Володин, Григорий Григорьевич // Энциклопедия фантастики / под ред. Вл. Гакова. — М.: ООО «Международный центр фантастики», 1997. CD-ROM (HTML).
 Мацуев Н. Русские советские писатели. 1917—1967. — М.: СП, 1981. С. 53.

Примечания 

Персоналии:Донецк
Русские писатели по алфавиту
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Русские писатели XX века
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Красной Звезды